Titicaca est un nom référant notamment à :

Toponymes 
 le lac Titicaca, un lac de la Cordillère des Andes, entre la Bolivie et le Pérou.
 (1801) Titicaca, un astéroïde de la ceinture principale.

Cinéma 
 Lac Titicaca, un court métrage d'animation américain de 1942.